Пехт () — имя собственное; распространено в виде фамилий.
 Пехт, Отто (1902—1988) — австрийский искусствовед.
 Пехт, Фридрих (1814—1903) — германский художник, исторический живописец и портретист, литограф, искусствовед и научный писатель.
 См. также 
 Пехте-Ен — река в России, протекает по территории Ямало-Ненецкого автономного округа, Красноярского края.